Мусралиев:
 Мусралиев, Динмухамед (1978) — казахстанский самбист и дзюдоист.
 Мусралиев, Молдахим (1906—1976) — Герой Социалистического Труда.
  (1936) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.